Schermen is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen worden beoefend.

De sport met de disciplines degen-, floret- en sabelschermen staat vanaf de eerste editie in 1896 onafgebroken op het programma van de Olympische Spelen. Opvallend zijn de onderdelen voor schermleraren op de eerste twee edities van 1896 (alleen floret) en 1900. Deze schermleraren waren de eerste professionals die aan de Spelen deelnamen.

Sinds 1924 wordt de schermsport ook door de vrouwen beoefend op de Olympische Spelen. Aanvankelijk stond alleen floret op het programma, in 1996 volgde de degen discipline en in 2004 volgde de discipline sabel.

 Roulatiesysteem
Het programma van de mannen was van 1920 tot en met 2004 ongewijzigd. Nadat in 2008 voor beide seksen een gelijk aantal onderdelen op het programma kwam en door het IOC het aantal schermonderdelen voor mannen en vrouwen samen tot maximaal tien werd beperkt, geldt vanaf de editie van 2008 tot en met de editie van 2016 een roulatiesysteem bij de teamonderdelen.

Onderdelen

Medailles

Meervoudige medaillewinnaars 
Onderstaande tabel geeft de 'succesvolste medaillewinnaars' (vier maal goud en meer) bij het schermen weer.

Medaillespiegel 
N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2020.